James Ogilvie »Odie« Cleghorn, kanadski profesionalni hokejist, hokejski trener in sodnik, * 19. september 1891, Montreal, Quebec, Kanada, † 13. julij 1956, Montreal, Quebec, Kanada.

Cleghorn je igral na položaju krilnega napadalca. Profesionalno kariero je začel leta 1910 in v ligi National Hockey Association nastopil za moštvi Renfrew Creamery Kings in Montreal Wanderers. Leta 1918 je debitiral v ligi NHL pri ekipi Montreal Canadiens, v kateri je ostal do selitve v ekipo Pittsburgh Pirates leta 1925. Pri Piratesih je štiri sezone deloval tudi kot trener. Leta 1924 je s Canadiensi osvojil Stanleyjev pokal. Njegov brat Sprague Cleghorn je bil tudi uspešen hokejist in kasneje član Hokejskega hrama slavnih lige NHL.

Kariera
Leta 1909 se je Cleghorn preselil v ekipo New York Wanderers in igral v ligi United States Amateur Hockey Association. Po enem letu se je vrnil v Kanado in okrepil moštvo Renfrew Creamery Kings v njihovi drugi sezoni v ligi National Hockey Association. V Renfrewju je ostal le eno sezono, saj je zatem postal član moštva Montreal Wanderers in z njim v ligi NHA nastopal nadaljnjih 6 sezon. Med svojim igranjem za Wandererse je pogosto presegal mejo enega zadetka na tekmo, a ni z njimi osvojil nobenega Stanleyjevega pokala. 

Sezono 1917/18 je izpustil zaradi prve svetovne vojne, leta 1918 pa je debitiral v ligi NHL, nastopil je za moštvo Montreal Canadiens. Cleghorn tudi pri Canadiensih ni bil najbolj uspešen pri osvajanju Stanleyjevih pokalov, saj ga je osvojil le enkrat, leta 1924. V finalu Stanleyjevega pokala je sicer s Canadiensi nastopil trikrat, leta 1924 je bil edinkrat uspešen, leta 1919 serije zaradi epidemije španske gripe niso dokončali, leta 1925 pa je s soigralci klonil proti ekipi Victoria Cougars. 

Na začetku sezone 1925/26 se je preselil v novo moštvo lige NHL, Pittsburgh Pirates. Poleg igralske je imel v moštvu tudi trenersko vlogo. Kot trener Piratesov se je v zgodovino zapisal kot prvi trener, ki je svoje igralce menjal z letečimi menjavami.  Prav tako mu pripisujejo, da kot prvi postavil napadalne trojke in jih med igro rotiral, kar je bila velika sprememba, saj je bila v tistem času praksa, da se pusti na ledu najboljše igralce, dokler je to mogoče.   Pripisujejo mu tudi, da je 23. februarja 1926 odigral tekmo kot vratar Piratesov, saj se je glavni vratar moštva Roy Worters poškodoval med ogrevanjem pred tekmo. Cleghorn je v svojo mrežo spustil dva ploščka in bil eden junakov zmage z rezultatom 3-2 nad moštvom Montreal Canadiens. Po sezoni 1925/26 je igral zelo malo in se je skoraj izključno osredotočil na opravljanje trenerske funkcije v Pittsburghu. Ko je leta 1928 končal igralsko kariero, leta 1929 pa dokončno zapustil klop Piratesov, je odšel v sodniške vode in sodil tekme v ligi NHL. Opravljal je tako vlogo glavnega kot stranskega sodnika. 

Njegov brat, Sprague Cleghorn, je umrl leta 1956 za posledicami prometne nesreče. Samo nekaj ur pred bratovim pogrebom so 14. julija Odieja Cleghorna našli mrtvega v njegovi postelji. Smrt so pripisali stresu ob izgubi brata, ki je privedel do srčnega napada.

Pregled kariere

|-
| Montreal Westmount
| CAHL
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New York Wanderers
| USAHA
| 09/10
|
| 8
| 15
| 0
| 15
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Renfrew Creamery Kings
| NHA
| 10/11
|
| 16
| 20
| 0
| 20
|
| 66
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 11/12
|
| 17
| 23
| 0
| 23
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| NHA moštvo zvezd
| Ekshib.
| 11/12
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 5
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 12/13
|
| 19
| 18
| 0
| 18
|
| 44
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 13/14
|
| 13
| 9
| 7
| 16
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 14/15
|
| 15
| 21
| 5
| 26
|
| 39
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 12
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 15/16
|
| 21
| 16
| 7
| 23
|
| 51
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 16/17
|
| 18
| 28
| 4
| 32
|
| 49
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| colspan="2" | 
| 17/18
| colspan="14" | 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 18/19
|
| 17
| 22
| 6
| 28
|
| 22
|
| 5
| 7
| 1
| 8
| 
| 3
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| 
| 9
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 19/20
|
| 21
| 20
| 4
| 24
|
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 20/21
|
| 21
| 6
| 6
| 12
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 21/22
|
| 24
| 21
| 3
| 24
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 22/23
|
| 24
| 19
| 6
| 25
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 23/24
|
| 22
| 2
| 5
| 7
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 23/24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 24/25
|
| 30
| 3
| 3
| 6
|
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 24/25
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 25/26
|
| 17
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
 |-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 26/27
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 311
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 303
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 415
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Viri

Zunanje povezave

Osmrtnica  

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Kanadski hokejski sodniki
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Montreal Westmount
Hokejisti New York Wanderers
Hokejisti Renfrew Creamery Kings
Hokejisti Montreal Wanderers
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Trenerji Pittsburgh Pirates
Umrli za miokardnim infarktom